Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту (ФПУ) - це державний цільовий фонд, який має підтримувати талановитих українців у сфері освіти, науки та спорту, займатися розвитком освітньої дипломатії та сприяти інтернаціоналізації української системи освіти з метою зміцнення позицій України у світі.

Історія 

Створений Указом Президента України 6 листопада 2018 року.

2019 року було визначено пріоритетний напрямок Фонду, зокрема заохочення розвитку талановитої молоді. 2 червня 2021 року Зеленський затвердив положення про Раду Фонду, перезапустивши його.

Робота зі створення Фонду почалася з формування складу Ради Фонду, до складу якої увійшли провідні експерти освіти, науковці, спортсмени, також представники Офісу Президента, Міністр освіти і науки та Міністр молоді та спорту.

Указом Президента України 28 січня 2021 було започатковано систему відзначення досягнень переможців міжнародних учнівських олімпіад з Фонду Президента - 40 премій переможцям міжнародних учнівських олімпіад у 100 тис. грн та для 85 переможців всеукраїнських учнівських олімпіад - по 20 тис. грн. Передбачено премії і для вчителів, які підготували переможців.

Запроваджено стипендії президента учасникам ЗНО, які отримали найвищі результати. 10 учасникам зовнішнього оцінювання з кожної області, АР Крим, Києва та Севастополя, які отримали найбільшу суму балів за результатами ЗНО стипендії виплачуються протягом 12 місяців по 10 тис. грн на місяць. Стипендії було сплачено протягом 2021-2022 навчальних років для студентів першого курсу.

У 2022 році сертифікати на отримання премії Президента України в розмірі 100 000 грн були вручені десятьом переможцям і призерам міжнародних олімпіад. Навіть в умовах воєнного стану, запровадженого через повномасштабне вторгнення Росії в Україну, українські команди взяли участь у п’яти міжнародних учнівських олімпіадах: з математики (Норвегія), інформатики (Індонезія), фізики (Швейцарія), хімії (Словенія), астрономії та астрофізики (Грузія). Результатом їхнього виступу став здобуток із 22 медалей (три золотих, сім срібних і 12 бронзових).

Мета 

Забезпечення реалізації прав громадян у сфері освіти, підтримки і стимулювання інтелектуально обдарованої, талановитої та креативної молоді, розширення її можливостей у здобутті освіти, здійсненні наукових досліджень у провідних вітчизняних закладах вищої освіти, наукових установах та за кордоном, як передумови підвищення освітнього рівня громадян, прискорення економічного зростання України та інтеграції в європейський і світовий освітньо-науковий простір, а також відзначення спортивних досягнень спортсменів і їх тренерів, сприяння розвитку спорту, спортивної науки і медицини в Україні та пропаганди здорового способу життя.

Основні програми Фонду 

 продовження навчання молоді за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном;

 стажування молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах;

 залучення науково-педагогічних і наукових працівників іноземних закладів вищої освіти та наукових установ, відомих громадських діячів для участі в науково-педагогічній і науковій роботі у закладах вищої освіти, наукових установах України;

 участь молоді в міжнародних науково-практичних семінарах та конференціях;
 заохочення молоді за досягнення в освітній діяльності,  а також у науковій та спортивній діяльності;
 заохочення вчителів, які підготували переможців міжнародних учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 підтримка реалізації проектів, у тому числі проектів інноваційних освітніх технологій та цифрової трансформації, у сферах освіти, науки та спорту.

Це були ключові пріоритети до 24 лютого з бюджетом понад 500 мільйонів гривень (приблизно 17 мільйонів доларів США). Після 24 лютого всі витрати на розвиток були секвестровані та перенаправлені на військові та армійські потреби. Програми Фонду вже адаптовані до сучасних викликів.

Ключові програми на 2022-2023 роки

Ініціатива Єднання 
Суть ініціативи полягає в партнерстві українського університету з аналогічним університетом у Британії подібного профілю, розміру та наявності таких же спеціальностей. Ця «єдність» покликана допомогти українському університету знайти надійного партнера, який підтримуватиме прямий зв’язок між студентами та академічною спільнотою обох закладів.

Підтримка може включати, але не обмежується:

 Програми мобільності для студентів і викладачів;
 Доступ до баз даних і онлайн-курсів, а також доступ до наукових бібліотек і репозиторіїв;
 Стипендії для короткострокових післядипломних досліджень;
 Програми подвійного диплому та спільне навчання.

На сьогоднішній день зареєстровано 170 провідних українських університетів і 70 університетів-побратимів Великобританії, включаючи Кембридж, Дарем, Йорк, Ліверпуль, Единбург і Глазго. Зараз триває робота над розширенням списку братських університетів із США, Канади та ЄС.

Партнери: Cormack Consultancy Group, UK University Association, DAAD.

Українські студії - go global 
Проект «Ukrainian Studies: go global» був запущений з метою зробити український голос гучнішим в світі!

Мета проекту - сприяти створенню українських студій у провідних світових університетах та змінити російську перспективу у вивченні України.

Частково Україну продовжують вивчати з використанням колоніальних наративів. Є потреба якісно змінити вивчення українського контексту, культури та історії у навчальних закладах по всьому світу.

Головне завдання проекту — змінити наратив вивчення України з російського на український та започаткувати вивчення України не тільки через призму культури, історії та мови, але й через виклики, з якими наразі доводиться зіштовхуватись українському суспільству.

В рамках проекту також на прикладі 4 різних сфер  створено окремі кейси щодо того, як в Україні прийняли виклики та знайшли рішення для того, щоб продовжити повноцінне функціонування. Україна, як case study - це новий підхід в розвитку освітньої дипломатії, який запроваджується командою Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту! Віримо, що вивчати досвід держави Україна будуть в провідних бізнес-школах світу та академічних середовищах.

Партнери: Український інститут, Міністерство закордонних справ України, Університети України, Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

Українці у світі 
Метою проєкту є обʼєднання українських студентів та випускників топ-200 закордонних університетів в спільноту для промоції України та залучення інтелектуального капіталу країни в державні та приватні організації. 

Одним з перших кроків є створення кількох баз даних, щоб визначити місцезнаходження студентів та випускників, напрями досліджень і готовність брати участь у проектах, пов’язаних з відбудовою України. 

Планується також визначити інтелектуальні центри та створити спільноту українців за кордоном, щоб побудувати місток між цим талантом та державними інституціями.

Головним завданням проєкту є обʼєднання інтелектуального потенціалу країни в спільноту та налагодження співпраці з державними проєктами для розбудови країни. 

Партнери: українська діаспора, міністерства України, посольства та студентські обʼєднання.

Український глобальний університет 
Він має на меті об’єднати найкращі навчальні заклади світу для підтримки українців та надання можливостей для якісної освіти та досліджень для українських студентів, які постраждали від війни. 

З березня 2022 року команда та волонтери УГУ досягли значних результатів:

 підписано 51  меморандум зі світовими університетами, від відомих економічних до бізнес-шкіл, від військових академій до юридичних шкіл.
 надано для українців стипендії та місця в університетах Торонто, Мілана, Саутгемптона, Стенфорда, Берклі, Парижу 1 Пантеон-Сорбонна, Pennstate State University Pennstate та багато інших.
 отримано понад 2 500 заявок від українських студентів. 55% з них приїхали з України, решта – з Німеччини, Польщі, Франції, Хорватії, Італії, Іспанії та Болгарії.
 Понад 100 стипендій та можливостей навчання отримали українські студенти та науковці на 2022-2023 навчальний рік. .

Партнери: DuoLiongo, Київська школа економіки, Ukraine Global Scholars, Український католицький університет, Програма нових лідерів Стенфордського університету, Асоціація професійного уряду, Технологічний університет та Київський академічний університет.

Джерела 
 Офіційний сайт Фонду
 Сайт Офісу Президента України, Процитовано 10 вересня 2022 року
 Указ Президента України №-357/2018 від 6.11.2018 «Про Фонд Президента України з підтримки освітніх та наукових програм для молоді» /Сайт Президента України/
 Сайт Міністерства освіти і науки України// Процитовано 10 вересня 2022 року

Примітки

Посилання 

Фонд президента з підтримки освіти, науки та спорту розпочав роботу// Інтерфакс-Україна, 1 жовтня 2021 року, Процитовано 10 вересня 2022 року
 Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту запущено
 Зеленський утворив Раду Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту
 Президент Володимир Зеленський зустрівся з переможцями міжнародних учнівських олімпіад, їхніми педагогами, переможцями конкурсу «Учитель року» і членами Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту
 Рада Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту обговорила перспективи діяльності Фонду на найближче півріччя
 Українські медичні університети налагоджують активне партнерство з університетами Євросоюзу та Великої Британії
 Спільний брифінг Ольги Будник і Таміли Ташевої щодо запуску марафону академічних подій про Україну
 Представники МОН вивчали практичний досвід Ізраїлю щодо психологічної підтримки учасників освітнього процесу в умовах війни
 З нагоди прийдешнього Дня працівника освіти України Президент Володимир Зеленський вручив державні нагороди освітянам і сертифікати на отримання премії Глави держави переможцям міжнародних учнівських олімпіад

Див. також 
 Національний фонд досліджень України
 Премія Президента України для молодих вчених
 Гранти Президента України для обдарованої молоді

Державні фонди України
Консультативно-дорадчі органи при Президентові України
Освіта в Україні
Молодь в Україні
Організації, засновані 2018
Листопад 2018
Засновані в Україні 2018